A magyar női kosárlabdakupát 1951-től írja ki a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A sorozatot 1989-ig Magyar Népköztársasági Kupának hívták. A kupát kieséses rendszerben rendezték, de a 80-as évekig többször előfordult, hogy körmérkőzéses formában játszották. 2014-től kezdve a bajnokság első 8 helyezettje vesz részt a háromnapos nyolcas döntőben. 2017-től a kupa Killik László mesteredző nevét viseli.

A BSE jogutódja a Bp. Petőfi (Bp. Petőfi Tervhivatal) csapatának, az MTK (III. ker. Vörös Lobogó, Bp. Vörös Lobogó, MTK-VM) pedig a Bp. Vörös Meteornak.

Az eddigi döntők 

* körm: körmérkőzés; hu: hosszabbítás után

Megjegyzés: Körmérkőzés esetén a csapatok neve után fel van tüntetve, hogy hány pontot értek el. Általában egyfordulós volt a körmérkőzés, de néha kétfordulós is volt. A dátum ilyenkor az utolsó meccs dátumát jelzi akkor is, ha az nem az első kettő meccse volt (vagy akár egyik sem játszott aznap).

Helyszín: A nem jelölt városú helyszínek mind Budapesten vannak. A Baross utca a Bp. Vörös Meteor, a Győri út a TFSE, a Kinizsi utca a MAFC, a Megyeri út az Újpesti Dózsa, a Promontor utca a Budafoki MTE pályája.

Jegyzetek

Források
A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Népsport, Nemzeti Sport
Népsport évkönyv
Nemzeti Sport Online: kosárlabda lexikon

Lásd még 
 Magyar férfi kosárlabda-bajnokság (első osztály)
 Magyar női kosárlabda-bajnokság (első osztály)
 Magyar férfi kosárlabdakupa

Magyar kosárlabda